Praschl ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Praschl (1920–2014), österreichische Politikerin
 Gerald Praschl (* 1968), deutscher Journalist

Praschl ist der Ortsname von:
 Praschl (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark